Becky est le diminutif du prénom Rebecca. Il peut désigner :
Becky, une chanteuse et actrice japonaise.
Becky, un terme d'argot américain pour désigner péjorativement une jeune femme blanche « ordinaire ».
La Vendeuse des galeries (Becky), un film américain de John P. McCarthy sorti en 1927.
Becky, un film américain de Jonathan Milott et Cary Murnion sorti en 2020.
Becky!, un client de messagerie pour Windows.